Wiksten ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Wiksten (1914–2000), schwedischer Militärpatrouillenläufer
 Tord Wiksten (* 1971), schwedischer Biathlet